Yana Toom, à l'état civil Jana Tšernogorova, Litvinova, née le  à Tallinn, est une femme politique estonienne, membre du Parti du Centre.

Le , elle est élue députée européenne, devant la première élue de son pays au Parlement européen issue de la minorité russe. Elle a fait partie du 12e Riigikogu.

Biographie

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des députés européens d'Estonie de la  - Liste des députés européens de la 
 Liste des députés européens d'Estonie de la  - Liste des députés européens de la

Liens externes 
  
  
 

Femme politique estonienne
Personnalité du Parti du centre d'Estonie
Député européen membre du Parti du centre d'Estonie
Député européen du groupe Renew Europe 2019-2024
Député européen élu en Espagne 2019-2024
Député européen du groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe 2014-2019
Député européen élu en Estonie 2014-2019
Député de la treizième législature du Riigikogu
Député de la douzième législature du Riigikogu
Naissance en octobre 1966
Naissance à Tallinn